Гран-при США 1959 года (официально II United States Grand Prix) — автогонка, прошедшая 12 декабря 1959 года на трассе Sebring International Raceway, Себринг, Флорида. Она стала девятой гонкой сезона 1959 и вторым Гран-при США. Гонку выиграл Брюс Макларен.

В рамках чемпионата мира Формулы-1 это был первый полноценный Гран-при со стандартным регламентом на территории США. Хотя с самого начала существования чемпионата мира в его календарь входила гонка 500 миль Индианаполиса, команды почти всегда её игнорировали, поскольку она проводилась по отдельному от остальных этапов регламенту.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гран-при США